«José Luis Morales» - conjunto del nombre propio compuesto José Luis y el apellido Morales - puede referirse a:

Personajes 
 José Luis Morales y Marín (1945-1998), historiador del arte español.
 José Luis Morales Martín (1973-), futbolista español.
 José Luis Morales Nogales (1987-), futbolista español.
 José Luis Morales Paredes (1985-), futbolista chileno.
 José Luis Morales Robledo (1955-), poeta español.
 ...